Dummler ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Dummler, deutscher Numismatiker
 Karl Dummler (1921–2010), deutscher Jurist im Kirchendienst